— японский супердолгожитель. Старейший из когда-либо живших мужчин, чей возраст установлен достоверно. Прожил 116 лет и 54 дня, что соответствует  дням. С 15 апреля 2011 года до своей кончины являлся старейшим из живущих мужчин, а с 17 декабря 2012 года — старейшим человеком в мире.

Биография 
Родился и проживал в городе Камиукава (префектура Киото, Япония). После 45 лет работы в местном почтовом отделении Кимура ушёл на пенсию и занимался хозяйством на своей ферме вплоть до 90 лет, когда начали слабеть его ноги.

Дзироэмон Кимура получил титул старейшего мужчины в Японии после смерти своего соотечественника Томодзи Танабэ из префектуры Миядзаки 19 июня 2009 года. Встречая на пороге своего дома репортёров, пришедших поздравить его и взять интервью, Кимура сказал по-английски: «Огромное вам спасибо! Я так взволнован!». Долгожитель заявил, что ему было очень приятно получить этот титул.

Секрет своего долголетия старейший мужчина Японии объяснял физической активностью и здоровым регулярным умеренным питанием: «Нужно есть в меру, какой бы вкусной ни была еда».

Больше всего долгожитель интересовался политикой, в особенности происшедшим в 2009 году укреплением позиций Демократической партии, часто смотрел телетрансляции заседаний Парламента. Кимура призывал парламентариев уладить свои разногласия: «Они должны больше уделять внимания вещам, которые полезны народу». Кроме того, Кимура проявлял интерес к соревнованиям по сумо, но выражал недовольство современным положением в этом виде спорта: «Я бы хотел видеть больше японских сумоистов на помосте».

Дзироэмон Кимура не терял интереса к жизни: «Мои слух и зрение слабеют, но я буду жить каждый из тех дней, что мне ещё отпущены».

На сентябрь 2009 года у Дзироэмона Кимуры было 7 детей, 14 внуков, 25 правнуков и 9 праправнуков. Кимура жил в одном доме с женой своего старшего сына и женой своего внука и высоко ценил поддержку своих родственников. Долгожитель давал напутствие молодым поколениям: «Я хочу, чтобы они помогали друг другу, и желаю им счастливой семейной жизни».

С 17 декабря 2012 года, после смерти американо-итальянской долгожительницы Дины Манфредини, Кимура стал старейшим живущим жителем Земли, а с 28 декабря 2012 — также старейшим мужчиной, когда-либо жившим на Земле.

19 апреля 2013 года стал первым и до настоящего времени единственным из когда-либо живших мужчин, чей достоверно установленный возраст превысил 116 лет.

Умер в больнице от пневмонии в возрасте 116 лет и 54 дней 12 июня 2013 года, имея 7 детей, 14 внуков, 25 правнуков и 13 праправнуков. На момент смерти он оставался последним верифицированным мужчиной, рождённым в XIX веке, а также последним человеком, родившимся в 1897 году.

Рекорды долголетия 
 19 июня 2009 года после смерти японского долгожителя Томодзи Танабэ, Кимура в возрасте 112 лет 61 день стал старейшим мужчиной Японии.
 14 апреля 2011 года после смерти Уолтера Брюнинга Дзироэмон Кимура в возрасте 113 лет 360 дней стал самым старым мужчиной на Земле, 7-м подтверждённым старейшим мужчиной Земли и последним мужчиной, родившимся до 1900 года.
 19 апреля 2011 года Дзироэмон Кимура стал шестым подтверждённым мужчиной, достигшим возраста 114 лет.
 10 июля 2011 года Дзироэмон Кимура в возрасте 114 лет 82 дня стал 5-м подтверждённым старейшим мужчиной Земли.
 13 июля 2011 года Дзироэмон Кимура в возрасте 114 лет 85 дней стал 75-м подтверждённым старейшим жителем Земли.
 26 октября 2011 года Дзироэмон Кимура в возрасте 114 лет 190 дней стал 4-м подтверждённым старейшим мужчиной Земли и бесспорным рекордсменом по долгожительству среди японских мужчин.
 2 декабря 2011 года Дзироэмон Кимура в возрасте 114 лет 227 дней стал старейшим живущим жителем Японии после смерти японской долгожительницы Тиёно Хасэгавы.
 19 апреля 2012 года Дзироэмон Кимура стал третьим подтверждённым мужчиной, достигшим возраста 115 лет.
 17 декабря 2012 года Кимура стал старейшим живущим жителем Земли после смерти американки итальянского происхождения Дины Манфредини.
 28 декабря 2012 года Кимура стал старейшим из когда-либо живших верифицированных мужчин.
 5 марта 2013 года Дзироэмон Кимура стал 8-м старейшим верифицированным жителем Земли за всю историю, обогнав по возрасту Мэгги Барнс.
 19 апреля 2013 года Дзироэмон Кимура стал первым мужчиной, чей подтверждённый возраст достоверно превысил 116 лет.
 23 мая 2013 года после смерти Джеймса Сиснетта Кимура стал последним верифицированным мужчиной, рожденным в XIX веке.

См. также 
 Список старейших людей в мире
 Список старейших мужчин
 Кальман, Жанна
 Долгожитель
 GRG

Комментарии

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 

Стопятнадцатилетние долгожители Японии
Умершие от пневмонии